

Sigle 
 Wholesale line rental – noleggio di una linea telefonica dal fornitore dell'accesso all'operatore telefonico a condizioni d'ingrosso

Codici 
 WLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Loring (Stati Uniti)